Barbara Frum
 David Frum
 John Frum

Voir aussi 
 Fromm
 Fromkin (Fromkine)
 Frumkin (Froumkine)
 Fromme
 Frommer
 Ephraim (Efraim, Afroyim)
 Frohman (Froman, Frohmann, Fromann)
 Froome
Patronyme juif
Patronyme germanique